Pflichtstück bezeichnet 
 ein Exemplar von Printmedien, das aufgrund gesetzlicher oder sonstiger Vorschriften vom Verlag an öffentliche Bibliotheken abzuliefern ist, siehe Pflichtexemplar
 ein Musikalisches Werk, das in einem Wettbewerb oder einer Prüfung dargeboten werden muss